

Cinema 
 PTU – film del 2003 di Johnnie To

Codici 
 PTU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Platinum (Alaska) (Stati Uniti)
 ptu – codice ISO 639-3 della lingua bambam